Poșta Veche – quartiere di Chișinău (Moldavia)
 Poșta Veche – località della Romania